Basuki ist der Vor- bzw. Familienname folgender Personen:

 Basuki Tjahaja Purnama (* 1966), indonesischer Politiker
 Laura Basuki (* 1988), indonesische Schauspielerin
 Yayuk Basuki (* 1970), indonesische Tennisspielerin